Penggalangan (Blangkejeren), een plaats in Indonesië
Penggalangan (Tebing Syahbandar), een plaats in Indonesië
Penggalangan (Sei Bamban), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing